Jankovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jankovice (okres Uherské Hradiště)
 Jankovice (okres Pardubice)
 Jankovice (okres Kroměříž)